Четвёртый сезон американского драматического телесериала «Лучше звоните Солу», премьера которого состоялась 6 августа 2018 года, а завершился он 8 октября 2018 года. Сезон состоял из десяти эпизодов, и он транслировался в США по понедельникам на канале AMC. Сериал является спин-оффом «Во все тяжкие», и его авторами стали Винс Гиллиган и Питер Гулд, оба из которых работали над «Во все тяжкие».

Действие первого и второго сезонов в основном происходило в 2002 году, а третий сезон продвигал сюжетную линию до 2003 года. Действие четвёртого сезона также в основном происходит в 2003 году, но последние четыре серии — в 2004 году. В четвёртом сезоне Джимми (Боб Оденкерк) и Ким (Рэй Сихорн) пытаются справиться со смертью Чака (Майкл Маккин). Говард Хэмлин (Патрик Фабиан) считает, что он несёт ответственность за смерть Чака, и страдает от депрессии и отрыва от работы. Майк (Джонатан Бэнкс) начинает проверку безопасности в Madrigal, игнорируя тот факт, что его контракт на консультацию должен был быть только бумажной сделкой. Гус (Джанкарло Эспозито) с подозрением относится к Начо (Майкл Мэндо) после инсульта Гектора (Марк Марголис). Начо становится кротом для Гуса в организации Саламанки. Гус нанимает инженера и строительную бригаду, чтобы начать строительство метамфетаминовой «суперлаборатории» под промышленной прачечной. Приезжает Лало Саламанка (Тони Далтон), чтобы начать управлять семейным наркобизнесом.

Четвёртый сезон «Лучше звоните Солу» получил похвалу от критиков и зрителей, а также шесть номинаций на 71-й церемонии премии «Эмми», включая за лучший драматический сериал.

Производство 
В июне 2017 года AMC продлило сериал на четвёртый сезон из десяти эпизодов.

Съёмки 
Действие «Лучше звоните Солу» разворачивается в Альбукерке, Нью-Мексико, там же и снимают сериал, также как и его предшественник. Съёмки четвёртого сезона начались в январе 2018 года. Режиссёром первого эпизода стала Минки Спиро. Производство завершилось 30 мая 2018 года.

В первой сцене сезона, Джимми использует свой псевдонимом Джин Такович во время работы в Cinnabon в торговом центре Омахи, Небраска. Действия сцен Cinnabon в «Лучше звоните Солу» разворачиваются в Омахе, но они были сняты в торговом центре Cottonwood Mall в Альбукерке, Нью-Мексико.

Марку Марголису, который играет наркобарона Гектора Саламанку, потребовалась операция на головном мозге после перенесения тяжёлой травмы головы в результате случайного падения во время съёмок.

Режиссёром эпизода «Пиньята» стал Эндрю Стэнтон, который наиболее известен как сценарист и режиссёр нескольких фильмов Pixar, среди которых «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Во время разговора с Марком Джонсоном и Мелиссой Бернштейн, исполнительными продюсерами шоу, ему было предложено принять возможность снять эпизод для «Лучше звоните Солу», на что он сразу согласился, поскольку он уже был поклонником «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», и хотел получить возможность работать с создателями Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом.

Кастинг 

Боб Оденкерк возвращается в роли Джимми Макгилла, Джонатан Бэнкс в роли Майка Эрмантраута, Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер, Патрик Фабиан в роли Говарда Хэмлина, Майкл Мэндо в роли Начо Варга и Джанкарло Эспозито в роли Гуса Фринга. Майкл Маккин (Чака Макгилла), который был указан как член основного актёрского состава в предыдущих сезонах, не возвращается в качестве основного актёра после смерти Чака в финале третьего сезона. В интервью в июне 2017 года, после финала третьего сезона, Маккин прокомментировал возможность возвращения в сериал, заявив: «Я знаю, что они хотят вернуть меня для некоторых сцен-флэшбеков в грядущем сезоне». Маккин появился в качестве гостя в сцене флэшбека в начале шестого эпизода, «Пиньята», и снова в финале сезона, «Победитель».

В мае 2016 года сообщалось, что у Стефана Капичича будет второстепенная роль в четвёртом сезоне. Капичич заявил: «Я в восторге от того, что у меня есть шанс стать частью семьи „Лучше звоните Солу“. Это одно из моих любимых шоу на телевидении и это мечта, ставшая реальностью, так как я стал частью вселенной „Во все тяжкие“». Также было подтверждено, что персонаж Лало, в исполнении Тони Далтон, который был упомянут в эпизоде «Лучше звоните Солу» из «Во все тяжкие», появится в этом сезоне.

Эпизод «Нечто прекрасное» знаменует собой первое появление Гейла Беттикера в «Лучше звоните Солу», второстепенного персонажа из «Во все тяжкие», которого играет Дэвид Костабайл. Костабайл был в Альбукерке во время съёмок сериала «Раскопки», в то время как команда «Лучше звоните Солу» заканчивала производство первого сезона. Он встретился с со-продюсером Питером Гулдом и они договорились, что Гейл появится в «Лучше звоните Солу». Костабайл был в состоянии работать на съёмках «Лучше звоните Солу» между съёмками «Миллиардов», но у него было всего лишь около недели, чтобы запомнить и диалоги, и текст песни Тома Лерера «The Elements», которую он должен был петь в стиле караоке в своих сценах. Этот коротки период времени контрастировал с его прошлыми песенными выступлениями в «Во все тяжкие», когда у него было больше времени, чтобы выучить текст.

Сюжет 
Смерть брата Джимми, Чака, служит катализатором для его дальнейшего превращения в Сола Гудмана, а вхождение Джимми в преступный мир ставит под угрозу его отношения с Ким и его будущее в качестве адвоката. Смерть Чака также глубоко повлияла на Ким и Говарда. Майк становится нанятым консультантом Madrigal по вопросам безопасности. Попытка Начо убить Гектора Саламанку приводит к инсульту и инвалидности Гектора, а также влияет на деятельность наркокартеля Дона Эладио и на заговор Гуса Фринга, чтобы захватить его.

Шоураннер сериала Винс Гиллиган заявил в январе 2018 года, что «Лучше звоните Солу» «становится темнее в этом сезоне», а Боб Оденкерк (Джимми Макгилл) сказал, что четвёртый сезон перейдёт на «другой уровень».

В ролях

Основной состав 
 Боб Оденкерк в роли Джимми Макгилла, адвоката, который исследует криминальный мир после того, как его юридическая лицензия была приостановлена во время спора с его ныне покойным братом Чаком.
 Джонатан Бэнкс в роли Майка Эрмантраута, консультанта по безопасности компании Madrigal Electromotive, который теперь работает в тесном контакте с Гусом Фрингом.
 Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер, адвоката, которая является подругой и доверенным лицом Джимми.
 Патрик Фабиан в роли Говарда Хэмлина, единственного управляющего партнёра компании «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл» после смерти Чака. После смерти Чака, Хэмлин страдает бессонницей и депрессией.
 Майкл Мэндо в роли Начо Варга, преступника, работающего на наркосиндикат Саламанка, которого перетянул на свою сторону Густаво Фринг после его попытки убить Гектора Саламанку.
 Джанкарло Эспозито в роли Гуса Фринга, дистрибьютера метамфетамина, который использует свою сеть ресторанов быстрого питания «Los Pollos Hermanos» в качестве прикрытия, и шантажирует Начо, заставляя его работать на него.

Второстепенный состав 
 Марк Марголис в роли Гектора Саламанки, наркобарона, который входит в тот же картель, что и Гус, а также главный конкурент Гуса.
 Керри Кондон в роли Стейси Эрмантраут, овдовевшей невестки Майка и матери Кайли Эрмантраут.
 Джеремайя Битсуи в роли Виктора, прихвостня Гуса.
 Винсент Фуэнтес в роли Артуро, сообщника Гектора Саламанки.
 Энн Кьюсак в роли Ребекки Буа, бывшей жены Чака.
 Деннис Буцикарис в роли Рича Швайкарта, адвоката из «Sandpiper Crossing» в коллективном иске, который развивает Джимми.
 Эндрю Фридман в роли мистера Неффа, менеджера «Neff Copiers».
 Пурна Джаганнатан в роли доктора Морин Бракнер, нейрохирурга «Джонса Хопкинса», которой Гус тайно платил за лечение Гектора.
 Дэниел и Луис Монкада в ролях Леонеля и Марко Саламанка, кузенов Туко и племянников Гектора, которые являются наёмными убийцами для картеля.
 Хавьер Граэда в роли Хуана Болса, босса мексиканского наркокартеля.
 Рэй Кэмпбелл в роли Тайруса, прихвостень на зарплате у Гуса Фринга.
 Хуан Карлос Канту в роли Мануэля Варга, отца Начо, который является владельцем магазина мягкой мебели.
 Эбигейл Зои Льюис в роли Кайли Эрмантраут, внучки Майка.
 Рекс Линн в роли Кевина Вочтелла, главы Mesa Verde и одного из клиентов Ким.
 Кара Пифко в роли Пэйдж Новак, старшего советника для Mesa Verde и одного из клиентов Ким.
 Фрэнк Росс в роли Айры, грабителя, которого нанимает Джимми, и владелец Vamonos Pest.
 Кейко Анджена в роли Виолы Гото, паралегала Ким Уэкслер.
 Томми Нельсон в роли Рокко, лидер группы бандитов, которые грабят Джимми.
 Карлин Джеймс в роли Зейна, бандита, который грабит Джимми.
 Кори Чэпмен в роли Джеда, бандита, который грабит Джимми.
 Айлин Фогарти в роли миссис Нуин, владелицы маникюрного салона, где Джимми снимает заднюю комнату.
 Дэвид Костабайл в роли Гейла Беттикера, весёлый, дружелюбный химик, которому Гус помогает платить за обучение, а позже консультируется с ним.
 Райнер Бок в роли Вернера Циглера, инженер, нанятый Гусом для планирования и наблюдения за строительством его метамфетаминовой «суперлабораторией».
 Стефан Капичич в роли Каспера, члена команды Вернера Циглера по строительству метамфетаминовой «суперлаборатории» Гуса.
 Бен Бела Бём в роли Кая, члена команды Вернера Циглера по строительству метамфетаминовой «суперлаборатории» Гуса, к которому Майк начинает относиться с подозрением.
 Лавелл Кроуфорд в роли Хьюэлла Бабино, профессионального карманника, нанятого Джимми.
 Майкл Маккин в роли Чарльза Линдберга «Чака» Макгилла-мл., покойного старшего брата Джимми и партнёра-основателя HHM. Чак покончил с собой в конце третьего сезона. Он появляется во флэшбеках.
 Джош Фадем в роли оператора, кино-студента, который помогает Джимми в различных проектах и махинациях.
 Хэйли Холмс в роли актрисы, кино-студентки, которая помогает Джимми в различных проектах и махинациях.
 Тони Далтон в роли Эдуардо «Лало» Саламанки, члена семьи Саламанка, который приезжает, чтобы помочь в управлении наркобизнесом Гектора.

Приглашённые звёзды 
 Эд Бегли-мл. в роли Клиффорда Мэйна, основателя юрфирмы «Davis & Main», где Джимми работал адвокатом во втором сезоне.
 Лора Фрейзер в роли Лидии Родарт-Куэйл, исполнительного директора Madrigal Electromotive и помощницы Гуса Фринга.
 Дж. Б. Бланк в роли Барри Гудмана, врача на зарплате у Гуса Фринга.
 Джо ДеРоса в роли доктора Кальдеры, ветеринара, который служит связным Майка и Джимми с преступным миром.
 Тамара Тюни в роли Аниты, члена группы поддержки Майка, с которой он подружился.
 Тина Паркер в роли Франчески Лидди, секретарши Сола.
 Питер Дисет в роли Билла Оукли, заместителя окружного прокурора.
 Макс Арсиньега в роли Доминго «Крейзи-8» Молины.
 Брэндон К. Хэмптон в роли Эрнесто, помощника Чака, который работает на HHM. Появляется во флэшбеке.

Эпизоды

Реакция 
Четвёртый сезон, как и предыдущие три, получил похвалу от критиков, особенно за его темп и развитие персонажей. На сайте Metacritic четвёртый сезон имеет рейтинг 87 из 100, на основе 16 отзывов. На сайте Rotten Tomatoes у четвёртого сезона рейтинг 99% на основе 30 отзывов, со средним рейтингом 8,86/10. Критический консенсус сайта гласит: «Хорошо продуманный и неотразимый, как всегда, „Лучше звоните Солу“ ловко балансирует между тем шоу, которым оно было, и тем, каким оно неизбежно станет». Основываясь на первых трёх эпизодах четвёртого сезона, Лиз Шеннон Миллер из «IndieWire» дала сериалу очень положительный отзыв с оценкой «A». Она написала, что четвёртый сезон «лучше, глубже и смелее», и что это «одно из самых тонких и блестящих шоу на телевидении».

Рейтинги

Награды 
В 2018 году Американский институт киноискусства назвал «Лучше звоните Солу» одной из 10 лучших телевизионных программ года. Сериал победил в категории выдающиеся достижения в драме на 35-й церемонии премии Ассоциации телевизионных критиков.

На 71-й церемонии премии «Эмми», сериал получил номинации в шести категориях: лучший драматический сериал, Боб Оденкерк как лучший актёр в драматическом сериале, Джонатан Бэнкс и Джанкарло Эспозито как лучшие актёры второго плана в драматическом сериале, Майкл Маккин как лучший приглашённый актёр в драматическом сериале, и Томас Шнауц и Питер Гулд за лучший сценарий драматического телесериала за эпизод «Победитель».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесезоны США 2018 года
Лучше звоните Солу